Армфельдт (Армфельт, Армфельд) () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 
 Армфельт, Александр Густавович (1794—1875) — министр — статс-секретарь Великого княжества Финляндского, действительный тайный советник.
 Армфельт, Александра Владимировна (1870—1933) — русский композитор, правнучка Густава Морица Армфельта.
 Армфельт, Густав Густавович (1793—1856) — граф, генерал-лейтенант, Нюландский губернатор, сенатор Императорского Финляндского сената.
 Армфельдт, Густав Мориц (1757—1814) — приближённый Густава III, С 1810 года на русской службе, граф, член финляндского сената.
 Армфельдт, Карл Густав (1666—1736) — шведский генерал; служил во Франции; с 1700 в Швеции; барон.
 Армфельдт, Карл Густав Ялмар (1873—1959) — российский и финский ювелир, работавший на фирму Фаберже.
 Армфельд, Наталья Александровна (1850—1887) — русская революционерка, народница, дочь А. О. Армфельда.

См. также 
 Армфельт — о дворянском роде